Versigny (Aisne)
 Versigny (Oise)